Die Gibraltar Eurobet Division 2018/19 war die 120. Spielzeit der höchsten gibraltarischen Fußball-Spielklasse der Männer. Titelverteidiger war der Lincoln Red Imps FC. Jede Mannschaft spielte dreimal gegen jede andere Mannschaft. Alle Spiele wurden im Victoria Stadium als Derby ausgetragen.

Der Meister qualifizierte sich für die Vorrunde der Champions League. Der Vizemeister und der Dritte bzw. Pokalsieger tritt in der Vorqualifikation der UEFA Europa League an. Absteiger gab es keine. 2019/20 werden die Eurobet Division und Division 2 zu einer Spielklasse zusammengefasst.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saison 2018/19 auf der Seite des gibraltarischen Fußballverbandes
 Tabellen und Ergebnisse auf kicker.de

Einzelnachweise 

2018
Fußballsaison 2018/19